Чакалиља има више значења:

 Чакалиља (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Чакалиља (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику